Morandais :
Alain Maillard de La Morandais, né le  au Croisic (Loire-Atlantique), est un prêtre français particulièrement médiatique, invité dans de nombreux débats télévisés, qui fut en entre autres « l'aumônier du monde politique français » jusqu'en 1995.
Michel Morandais, né le  en Guadeloupe, est un joueur français de basket-ball.
Sylvanie Morandais (née en 1979), athlète française